Панинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Панинское — село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Панинское — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

См. также 
 Панинское сельское поселение